86-й Чемпионат мира по шоссейному велоспорту прошёл в итальянской Тоскане в 2013 году. Он начался 22 сентября командными гонками, а завершился 29 сентября групповой гонкой у мужчин. В рамках чемпионата были проведены шоссейные групповые гонки и индивидуальные гонки на время с раздельного старта среди мужской элиты, женской элиты и мужчин в возрасте до 23 лет, а также среди юниоров обоих полов. Также в первый день чемпионата прошла командная гонка на время у женщин и мужчин, в рамках которой участники выступали за свои профессиональные команды, а не в составе национальных сборных.

Финиш всех гонок принимала Флоренция. Старт состязаний принимали города Лукка, Монтекатини-Терме и Пистоя.

Программа чемпионата 
Время местное (UTC+2).

Результаты

Медальный зачёт 

Медали за командную гонку включены в зачёт страны, в которой она зарегистрирована UCI.

Ссылки 
Официальный сайт
Чемпионат мира на сайте UCI
ЧМ по велоспорту на шоссе: серебро Яковенко и португальский сюрприз. Р-Спорт

2013
2013 год в велоспорте
Спортивные соревнования в Тоскане